La bataille de Jaffa peut faire référence à :
 la bataille de Jaffa en 1192 entre Richard Cœur de Lion et Saladin ;
 Le siège de Jaffa en 1799 pendant la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte